Jurassic Park: Rampage Edition () — видеоигра в жанре action-adventure, разработанная компанией BlueSky Software и изданная Sega в 1994 году для консоли Sega Genesis.

Игра не базируется на фильме, как это было в случае с оригиналом. Также, несмотря на то, что игру принято считать сиквелом, она все же в большей степени переиздание, поскольку не продолжает, а пересказывает уже известную сюжетную линию.

Описание игры 
Игра не имеет определённого сюжета. Более того, в ней даже нет тех «сюжетных моментов», как это было сделано в первой игре. Нам опять отведена роль двух персонажей: доктора Алана Гранта и Раптора. Задача первого: выжить и спастись с острова, а задача второго: пробраться на судно, чтобы достичь «большой земли» (как было в оригинале). Основное же отличие теперь в том, что игрок не просто следует определённому маршруту. Теперь игрок может сам выбирать порядок уровней. Они показаны на карте. У каждого персонажа есть по пять уровней, два из которых (последние) не подлежат выбору. И если в оригинале у персонажей имелись различия в уровнях, то здесь это лишь изменённый маршрут и слегка урезанный уровень с водопадом (для Раптора). В остальном уровни идентичны.

Игра за доктора Гранта

Геймплей 
Игра за Гранта представляет собой классический аркадный шутер с элементами платформера. Сам геймплей идентичен оригиналу, но есть и несколько нововведений и изменений. Главное из них: Грант использует огнестрельное оружие. Это означает, что противники погибают, а не теряют сознание на какое-то время, как было в оригинале. Также в ряды противников добавились люди: охранники в синей форме и солдаты в камуфляже. Они используют различное огнестрельное оружие и гранаты. После смерти они оставляют бонус в виде оружия. В игре элементов платформера стало меньше: больше нет замысловатых пропастей и выступов, которые пружинят. Также Грант не может теперь хвататься за уступы. Строка здоровья уменьшилась: теперь это одна цельная строка жизней, но с числом « продолжении» вместо трёх одинаковых полосок здоровья, которые кончаются одна за другой. В игру добавлен уровень с поездкой на динозавре (как один из способов прохождения уровня). Также игрок меньше пересекается с персонажем Раптором: если в первой игре были подобные моменты, то в данной игре их значительно меньше.

Оружие 
 Пистолет — самое слабое оружие в игре. Простой пистолет, стреляющий дротиками. Однако на сей раз пистолет убивает, а не выводит из строя на какое-то время. Крайне слабое оружие, однако имеет неограниченный боезапас.
 АК - Автомат Калашникова, обладает хорошей убойной силой и дальностью стрельбы. Эффективное оружие против людей и некоторых небольших динозавров, но не так хорошо против рапторов.
 Дробовик — помповое ружьё, хорошее оружие на средних и коротких дистанциях. Его невысокая дальность компенсируется отличной убойной силой. Оружие эффективно против людей и небольших динозавров (убивает с первого попадания), чуть менее эффективно против рапторов (требуется больше выстрелов).
 Гранаты — ручные гранаты. Обладают хорошей убойной силой, но не самым высоким показателем дальности. Эффективное оружие против людей и небольших динозавров, но не так эффективно против рапторов, учитывая их скорость и ловкость, что повышает риск быть самому задетым взрывом.
 Тайзер — ружьё, стреляющее электрическим зарядом высокой мощности. Дальность стрельбы компенсируется его убойной силой: все враги умирают мгновенно.
 Огнемёт — небольшой огнемёт, по эффективности приближенный к тайзеру. Однако огнемёт, в отличие от тайзера, обладает чуть большей дальностью стрельбы, а также равной тайзеру убойной силой: враги погибают от одного-двух попаданий.
 Гранатомёт — самое мощное оружие в игре. Его эффективность имеет наивысший показатель: человека разрывает на куски от одного попадания, остальные же враги просто гибнут от одного попадания.

Бонусы 
 Шоколад — надкусанный шоколадный батончик, восстанавливает часть здоровья.
 Аптечка — способна восстановить все здоровье.
 Медицинский набор — состоит из нескольких аптечек разных размеров. Способен не только полностью излечить, но и добавить одну жизнь.
 Патронташ — пулеметная лента, способна дать полный боезапас оружию, которое игрок держит в руках.
 Яйца динозавров, колбы, молекулы ДНК — бонусы, разбросанные по всем уровням. Не имеют весомой роли в игре, а представлены просто как «бонусы ради очков».

Игра за Раптора

Геймплей 
Как и в оригинальной игре, игра за Раптора разительно отличается от игры за Гранта. Однако в данном случае этих отличий крайне мало. Так как в игре почти нет элементов платформера, то и Раптор не может теперь хвататься за уступы. Бонусы сократились: теперь нет ножек индюшек, чтобы восстановить здоровье. Поедание компусов больше не восстанавливает здоровье, ровно как и поедание чего-угодно в игре. Также уровни Раптора повторяют уровни Гранта, чего не было в оригинале. В самой же игре пересечения этих двух персонажей заметно сократились, а в конце игры Раптор сражается с другим, «черным раптором», но не с Грантом.

Приёмы 
 Удар лапой (B) — Раптор наносит удар своей когтистой лапой.
 Укус (A, ↓+A) — Раптор кусает противника. Можно производить в стоячем или сидячем положении. Также этот приём можно использовать для сбора некоторых бонусов.
 Удар хвостом (←+B) — Раптор бьёт хвостом назад. Хороший способ убить противника, находящегося за спиной.
 Сальто (C+C) — при совершении двойного прыжка, Раптор делает своеобразное сальто. Помимо более высокого прыжка, данный приём способен убивать противников, находящихся выше Раптора.
 Высокий прыжок (↑+C) — при зажатой стрелке "↑" Раптор делает более высокий прыжок. То же самое применимо для "сальто".
 Наскок (↓+C) — Раптор совершает наскок из сидячего положения. Приём помогает атаковать противников, если они сидят и требуется мгновенно нанести удар.
 Удар в прыжке (C+B) — Раптор совершает удар лапой в прыжке. Приём позволяет сбивать противников сверху.
 Удар сверху (C, подождать, B) — Раптор делает резкий выпад вниз, по диагонали, нанося удар лапой.
 Бег (→+→) — позволяет Раптору перемещаться быстрее.
 Ползание (↓+→) — позволяет Раптору передвигаться сидя. Помогает проходить под низкими препятствиями.

Бонусы 
 Шоколад — надкусанный шоколадный батончик, восстанавливает часть здоровья.
 Аптечка — способна восстановить все здоровье.
 Медицинский набор — состоит из нескольких аптечек разных размеров. Способен не только полностью излечить, но и добавить одну жизнь.
 Контейнеры — неизвестные контейнеры. Если Раптор «съедает» три контейнера, то экран краснеет, а сам Раптор не некоторое время способен убивать всех врагов одним лишь прикосновением, имея при этом неуязвимость.
 Яйца динозавров, колбы, молекулы ДНК — бонусы, разбросанные по всем уровням. Не имеют весомой роли в игре, а представлены просто как «бонусы ради очков».

Уровни 
Поскольку игра за обоих персонажей мало чем отличается в плане маршрута, то и сами уровни одинаковы как для одного, так и для другого.
 Aviary («Вольер») — огромная клетка, чьё устройство напоминает джунгли: огромные деревья, много растительности, живность. На самом верху расположено гнездо птеранодона, ниже — мосты и ветви деревьев, система подъёмников, в самом низу — подножия деревьев. Задача Гранта — совершить побег из гнезда, куда его затаскивает птеранодон в начале уровня. Помимо этого игроку надо перебраться на другую сторону вольера. Основная опасность здесь, кроме людей и других динозавров — птеранодоны, способные утащить Гранта назад в гнездо. Раптору же нужно просто перебраться на другую сторону вольера: сам персонаж начинает игру снизу, и ему надо подниматься самому.
 Savanna («Саванна») — обширные просторы саванны. На уровне полно динозавров и солдат, часть из которых сидит на деревьях. Также на данном этапе есть препятствия в виде скал и проволочной сетки, которые могут затормаживать персонажа при его прохождении, делая его уязвимым. Помимо этого на уровне появляется вертолёт, стреляющий ракетами. Его можно обезвредить, но он не один раз появится в дальнейшем. Гранту на этом уровне труднее: проходить можно как «естественным путём», так и верхом на динозавре, что во много раз быстрее. Раптору же наоборот проще, благодаря его скорости и высоте прыжков.
 Cargo Ship («Грузовой корабль») — огромное грузовое судно. Игрок начинает на поверхности судна и должен продвигаться в его недры, уничтожая противников. Судно неисправно: есть опасные механизмы, пар из труб и оголённая проводка. Здесь и начинаются расхождения. Для Гранта этот этап выбираем на карте. Ему нужно пройти судно сверху донизу, после чего покинуть его, поскольку судно тонет. Игра же за Раптора отличается. Это — последний этап на уровне Раптора, его нельзя выбрать. В игре за Раптора есть новый отсек — морозильная камера, с падающими сосульками, скользким полом и проваливающимися платформами. Также в данном прохождении судно не тонет: в грузовом отсеке находится «черный раптор» — босс игры за Раптора. Победив его, игрок завершает сюжет Раптора.
 Hidden Ruins («Затерянные руины») — постройки древней цивилизации, создающие огромные лабиринты. Игроку нужно двигаться сперва «до упора» вправо, затем вниз и влево, и так далее, пока он не достигнет низа. Раптору здесь опять же проще, учитывая его скорость и высоту прыжка. Гранту труднее: этап изобилует колоннами и возвышенностями, где и сидят противники. Также этот этап не выбираем для него. Однако окончание этапа легче для Гранта: требуется лишь оседлать трицератопса, чтобы пробить себе путь к выходу: Раптору нужно самому вышибать стены.
 River Run («Сплав по реке») — этап, похожий на аналогичный уровень в оригинальной игре. Противники: солдаты в лодках и на суше, а также динозавры. Это — последний этап для Гранта, имеющий небольшие отличия, нежели у Раптора. Для обоих персонажей этот уровень не выбираем. Также Грант не может выходить из лодки, но и канистр с бензином на уровне нет: лодка его не использует. Все, что требуется: совершить спуск в самый низ, а затем — вправо, чтобы выплыть в реку. Там игроку нужно совершить побег от тираннозавра, которого необходимо останавливать периодическими выстрелами. Совершив побег, игрок завершает сюжет Гранта. У Раптора задача та же — достигнуть низа. Он передвигается по трубам, с которых также может спрыгивать. Но с некоторых труб нельзя спрыгивать, так что приходится находить иной путь вниз.

Противники 
 Компсогнат — маленькие динозавры. Атакуя, прыгают на персонажа и кусают его, от чего постепенно тратится здоровье. Особых проблем не приносят и гибнут от первого же попадания.
 Дилофозавр — небольшой динозавр зелёной окраски. Небольшие проблемы приносит его способность плевать ядом в игрока. Атакуют как Гранта, так и Раптора.
 Раптор — динозавр средних размеров. Довольно сильный противник, так как быстро двигается и сильно бьёт. Является основным противником среди динозавров.
 Трицератопс — крупный динозавр с рогами на голове. Он не атакует, если его не разозлить (не выстрелить в него). В одном из уровней нужно проехать на нём до выхода, прошибая стены.
 Тираннозавр — самый крупный и опасный противник. Он появляется лишь в последнем уровне за Гранта. Тираннозавра нельзя убить. Нужно лишь убегать, оглушая его выстрелами.
 Птеранодон — летающий ящер. Атакует с налёта, сбивая игрока с ног. Трудность приносит лишь их манёвренность. На уровне «Вольер» являются главной проблемой при игре за Гранта.
 Охранник — человек в синем костюме. Атакуют с помощью огнестрельного оружия и гранат. После смерти оставляют оружие или гранаты.
 Солдат — человек в камуфляже. Чуть более устойчив, но использует все те же способы атаки, что и охранники.

Оценки и мнения 
В целом игра получила сдержанные оценки. На сайте GameRankings проект имеет среднюю оценку в 56,25 %.

Журнал «Video Games & Computer Entertainment» дал игре 80 баллов, отмечая, что «игра приятная, особенно для тех, кто любит экшн\платформеры, но это не тот максимальный спектр ощущений от серии: просто способ хорошо провести время».

GamePro оказались сдержаннее и дали игре 70 баллов, добавив, что игра «лишь способ нажиться на славе фильма посредством сайд-скроллера: много работы для пальцев, а не для мозга». Сайт «Sega-16.com» дал игре меньше: всего 60 баллов. При этом было отмечено, что «игра содержит мало того, что зарекомендовала за собой компания BlueSky Software, выглядит, как попытка нажиться на франчайзе — неплохая покупка для веселья на один день».

Низшую оценку дал журнал Electronic Gaming Monthly — 56 баллов. Журнал отметил такие черты, как «отсутствие приближенности к сюжету фильма и повтор многих локаций оригинала», но также похвалили «чуть более улучшенную графику и управление», подытожив тем, что «фанаты фильма и первой игры должны оценить».

Примечания

Ссылки 
 Jurassic Park: Rampage Edition на Sega Retro
 Jurassic Park: Rampage Edition на GameFAQs

Компьютерные игры 1994 года
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры только для Sega Mega Drive
Компьютерные игры по «Парку юрского периода»
Динозавры в компьютерных играх
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры по мотивам фильмов
Компьютерные игры, разработанные BlueSky Software
Компьютерные игры, изданные Sega
Сайд-скроллеры